Kosów Lacki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim
 Kosów Lacki – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim
 Kosów Lacki – dawna gromada w powiecie sokołowskim w województwie warszawskim
 Kosów Lacki – zlikwidowany przystanek kolejowy w Kosowie Lackim